NATOwskie oznaczenie rakiety Zwiezda Ch-23
 NATOwskie oznaczenie rakiety Zwiezda Ch-66